L’unité pastorale est une entité catholique située dans la commune belge de Laeken, qui regroupe quatre paroisses du doyenné de Bruxelles-Ouest :
 la paroisse du Divin Enfant Jésus ;
 la paroisse Notre-Dame de Laeken ;
 la paroisse des Saints Anges ;
 la paroisse Saint Lambert.

Liens externes

Notes et références 
 
 
 

Vicariat de Bruxelles
Fralahey